Benjamin Franklin Butler kan syfta på bland andra:

*Benjamin Franklin Butler (1795–1858), amerikansk jurist
 Benjamin Franklin Butler (1818–1893), amerikansk politiker